

Geografia

Austria 
 Baumgarten – comune nel distretto di Mattersburg (Burgenland)
 Baumgarten – ex comune ora frazione di Mautern an der Donau, città nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Baumgarten – ex comune ora frazione di Naarn im Machlande, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Baumgarten – frazione di Ober-Grafendorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Baumgarten – frazione di Sitzenberg-Reidling, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Baumgarten – quartiere del distretto di Penzing (Vienna)
 Baumgarten am Wagram – frazione di Großweikersdorf, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Baumgarten am Tullnerfeld – frazione di Judenau-Baumgarten, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Baumgarten an der March – frazione di Weiden an der March, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Baumgarten bei Gnas – ex comune ora frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Baumgarten bei Kasten – frazione di Kasten bei Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Judenau-Baumgarten – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Germania 
 Baumgarten – comune nel circondario di Rostock (Meclemburgo)
 Baumgarten – ex comune ora frazione di Aislingen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Baumgarten – ex comune ora frazione di Schenkenberg, comune nel circondario dell'Uckermark (Brandeburgo)
 Baumgarten – frazione di Schneizlreuth, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Baumgarten – ex comune ora frazione di Sonnenberg, comune nel circondario dell'Oberhavel (Brandeburgo)

Polonia 
 Baumgarten – antico nome tedesco di Dębowiec, comune nel distretto di Cieszyn (Slesia)
 Baumgarten – antico nome tedesco di Braszowice, frazione del comune di Ząbkowice Śląskie nel distretto di Ząbkowice Śląskie (Bassa Slesia)
 Baumgarten – antico nome tedesco di Ogródki, frazione del comune di Barciany nel distretto di Kętrzyn (Varmia-Masuria)

Romania 
 Baumgarten – antico nome tedesco di Livada, comune nel distretto di Arad (Transilvania)
 Baumgarten – antico nome tedesco di Bungard, frazione del comune di Șelimbăr nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Persone 
 Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) – filosofo tedesco
 Georg Baumgarten (1837-1884) – pioniere dell'aviazione tedesco
 Paul Clemens von Baumgarten (1848-1928) – medico tedesco
 Ernst Baumgarten (1886-1976) – compositore di scacchi tedesco
 Fritz Baumgarten (1886-1961) – calciatore tedesco
 Joseph Baumgarten (1928-2008) – archeologo austriaco naturalizzato statunitense
 Lothar Baumgarten (1944) – artista tedesco